Únos – film del 1953 diretto da Ján Kadár, Elmar Klos
Únos – film del 2017 diretto da Mariana Cengel-Solcanská